Vandières kan syfta på:
 Vandières, Marne
 Vandières, Meurthe-et-Moselle